Le sigle CNRT peut désigner :
 le conservatoire à rayonnement régional de Toulouse,
 le Conseil national de la radio et de la télévision (Këshilli Kombëtar i Radios dhe Televizionit), l'organisme de régulation des médias en Albanie,
 un Centre national de recherche technique - ou technologique, en France,
 le Centre de Recherche Nucléaire de Tadjourah de l'ancien programme nucléaire de la Libye.
 le Congrès national de reconstruction timoraise (Congresso Nacional de Reconstrução do Timor, en langue portugaise),

Sigle de 4 caractères